Unitário-Universalismo
Uu Shenlong

Desambiguações de siglas